"Love Is" kan henvise til flere sange:

 "Love Is" (Vanessa Williams og Brian McKnight-sang), en single af Vanessa Williams og Brian McKnight fra 1993
 "Love Is" (Vikki Watson-sang)
 "Love Is…" (sang), en single af King Missile fra 1994
 "Love Is", en single af Katrina Elam fra 2006